Biskwit – przedmiot dekoracyjny z porcelany nieszkliwionej, przypominającej marmur. Także półprodukt w przemyśle ceramicznym. 
 Biskwit – lekki wypiek ciasto cukierniczy, biszkopt

Zobacz też: Bisquit